Libertarisme peut signifier :
 Anarchisme individualiste
 Libertarianisme
 Libertarisme de gauche
 Socialisme libertaire